De heilige Maria van Egypte (Ribera), een schilderij van José de Ribera uit 1641
Maria van Egypte, een Egyptisch heilige uit het christendom